End of the World steht für:

 End of the World, Originaltitel des Spielfilmes Die neue Prophezeiung der Maya (2013)
 End of the World, Originaltitel des Spielfilmes End of the World – Gefahr aus dem All (2018)

Siehe auch:
 Ende der Welt
 Weltuntergang
 World’s End